

Anno 
 1840 – (MDCCCXL in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1840 a.C.
 Anni 1840 – decennio che comprende gli anni dal 1840 al 1849 inclusi 
 Anni 1840 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1849 a.C. al 1840 a.C. inclusi.

Matematica 
 1840 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1840 Hus – asteroide della fascia principale del sistema solare